

Населені пункти та їхні частини

 Будкі — село в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Будкі — село в гміні Тшидник-Дужи Красницького повіту Люблінського воєводства
 Будкі — село в гміні Ґрабув Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Будкі — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Будкі — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Будкі — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Будкі — село в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Будкі — частина міста Пйотркув-Трибунальський в Лодзинському воєводстві
 Будкі — частина міста Серпць у Серпецькому повіті Мазовецького воєводства
 Будкі — частина міста Радошице в Конецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Будкі — частина села Хелмиця-Мала в гміні Фаб'янкі Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Будкі — частина села Щутово в гміні Ґужно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Будкі — частина села Будкі-Росош у гміні Рики Рицького повіту Люблінського воєводства
 Будкі — частина села Ґенсія-Вулька в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Будкі — частина села Дубечно в гміні Ганськ Володавського повіту Люблінського воєводства
 Будкі — частина села Брамка в гміні Клочев Рицького повіту Люблінського воєводства
 Будкі — частина села Мясткувек у гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Будкі — частина села Александрія-Недзяловська в гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства
 Будкі — частина села Спендошин у гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Будкі — частина села Острув у гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Будкі — частина села Іґнацув у гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Будкі — частина села Кольонія-Лишковиці в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Будкі — частина села Зджихув у гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Будкі — частина села Сітова в гміні Опочно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Будкі — частина села Попово-Борове в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Будкі — частина села Цеканово в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Будкі — частина села Рухна в гміні Лів Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Будкі — частина села Беляни в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Будкі — частина села Котлувка в гміні Желехув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Будкі — частина села Ленжини в Новий гміні Жміґруд Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Будкі — частина села Крайно-Друге в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Будкі — частина села Левошув у гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Будкі — колонія в гміні Воля-Мисловська Луківського повіту Люблінського воєводства
 Будкі — колонія в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Будкі — осада в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Будкі — осада в гміні Рихлики Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки